La famille Allori est une famille d'artistes italiens, des peintres de la Renaissance italienne :
 Angelo Allori (1502-1572) 
 Alessandro Allori (1535- 1607) peintre florentin maniériste et son fils :
 Cristofano Allori (1577 - 1621)

Peintre italien du XVIe siècle